

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Club
Inizia a giocare a calcio nelle giovanili del , che nel 2009 lo aggrega alla prima squadra. Nel gennaio del 2010 si trasferisce all', nella prima divisione serba. Il 22 luglio 2010 esordisce nelle competizioni europee in -OFK Belgrado (0-1), incontro preliminare valido per l'accesso alla fase a gironi di UEFA Europa League, subentrando al 35' al posto di Nenad Injac. 

Nel 2013 si trasferisce in Italia, accordandosi con il , in Serie D. Dopo aver trascorso quattro stagioni con i sinnici, il 3 luglio 2017 viene ingaggiato dal . Esordisce con gli ionici il 20 agosto contro il , in Coppa Italia Serie D. Il 14 dicembre viene ceduto al , squadra abruzzese militante nel massimo campionato dilettantistico italiano. Nel 2018 si accasa al , nella seconda divisione greca. La stagione successiva scende di categoria accordandosi con il , con cui a fine stagione ottiene la promozione in seconda divisione.

Dopo un periodo di inattività, il 1° dicembre 2020 torna al , firmando un accordo valido fino a giugno. Il 14 aprile 2021, in occasione della partita interna di campionato disputata contro il  (vinta dagli ospiti 1-0), raggiunge le 100 presenze con i sinnici.

Il 27 agosto 2021 viene ingaggiato dal . Il 28 luglio 2022 si accorda con il , in Serie D.

Nazionale
Nel 2010 ha realizzato una rete in 3 presenze con la nazionale serba Under-19.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 26 febbraio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Trikala: 2019-2020

Note

Collegamenti esterni